F65 peut faire référence à :
 Nikon F65, un appareil photo reflex argentique de Nikon ;
 Troubles de la préférence sexuelle, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres